Inutile terrae pondus () — латинское крылатое выражение.

Применяется для обозначения чего-либо (кого-либо) бесполезного, не исполняющего своего назначения, нефункционального.

Первоисточником является латинский перевод «Илиады» Гомера. Оскорблённый тем, что Агамемнон, предводитель греческого войска, отнял у него пленницу Брисеиду, Ахилл отказался участвовать в битвах, тем самым став косвенной причиной гибели многих греческих воинов и своего лучшего друга Патрокла, который, чтобы устрашить троянцев, вышел на поле боя в его доспехах и был убит Гектором.

В разговоре с матерью, морской богиней Фетидой, Ахилл горько сожалеет о том, что не смог обуздать свой гнев:
Я ни Патрокла от смерти не спас, ни другим благородным 
Не был защитой друзьям, от могучего Гектора павшим: 
Праздный сижу пред судами, земли бесполезное бремя ()

Примечания 

Латинские фразы и выражения